Beša, magyarul Barsbese, szlovákiai község a Lévai járásban;
 Beša, magyarul Bés, szlovákiai község a Nagymihályi járásban.